

Agricoltura
 Marroni – varietà di castagne

Colori
 Marroni – colore

Persone
 Ettore Marroni – giornalista italiano
 Stefano Marroni – giornalista italiano
 Umberto Marroni – politico italiano

Pagine correlate
Marrone